Mamey kan syfta på:

 Mamey – en frukt

Geografi

Frankrike 

 Mamey, Meurthe-et-Moselle, kommun i departementet Meurthe-et-Moselle,

Mexiko 

 Mamey, Veracruz, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar